

Cucina 
 Butterscotch – dolce inglese

Persone 
 Butterscotch – musicista statunitense
 Leslie Butterscotch – wrestler statunitense

Personaggi immaginari 
 Butterscotch Horseman – personaggio della serie televisiva BoJack Horseman

Pagine correlate 
 Butter
 Scotch